Shoufeng () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Shoufeng w 2016 roku liczyła 18 146 mieszkańców – 8471 kobiet i 9675 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 7114, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,55 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian